Місячний сарос 129 — серія місячних затемнень, в якій Місяць перебуває у вузлі, що заходить. Вона почалась 10 червня 1351 року, коли Місяць ледь торкнувся південного краю земної півтіні, і завершиться 24 липня 2613, коли Місяць востаннє торкнеться її північного краю. Серія містить 71 затемнення, які відбуваються через кожні 18 років 11 днів, і триватиме 1262 роки.

Серія містить 11 повних затемнень від 24 травня 1910 до 08 вересня 2090, 21 часткове перед повними від 26 вересня 1531 до 11 травня 1892 і 21 часткове після повних від 20 вересня 2108 до 26 квітня 2469.

Попереднім у серії було повне затемнення 16 липня 2000 і наступним буде також повне 27 липня 2018.

Найдовшим у серії повним затемненням було 37-е, яке відбулось 16 липня 2000 і тривало 106,4 хвилини.

Див. також 
 Список місячних затемнень
 Список місячних саросів

Примітки

Посилання 
 www.hermit.org: Saros 129 

Місячні сароси